Prins Karl kan syfta på:

 Prins Karl (1682) – ett fartyg i svenska flottan byggt 1682
 Prins Karl (1758) – ett fartyg i svenska flottan byggt 1758